Sassenburg ist der Name folgender Orte:

 Sassenburg, Gemeinde in Niedersachsen
 Sassenburg, Kreis Saatzig/Pommern, siehe Chlebowo (Stare Dąbrowa)
 Sassenburg, Kreis Neustettin/Pommern, siehe Stare Wierzchowo

Bauwerke:
 Sassenburg (Burg), Niederungsburg bei Sassenburg
 Sassenburg (Schecken), Wallburg bei Hameln

Siehe auch:
 Sassenberg (Begriffsklärung)